Ахангаран ():
 Ахангаран — місто в Узбекистані, Ташкентська область.
 Ахангаран — річка в Узбекистані, притока Сирдар'ї.